La saison 2016-2017 est la  de l'histoire du Bayern Munich depuis sa création, la  du club en Bundesliga.

Résumé de saison 

Le Bayern sort d'un cinquième titre de champion d'Allemagne consécutif.

Transferts

Équipe Professionnelle

Équipes réserves

Effectif

Effectif de la saison 

|-

|-
!colspan=8 style="background: #f11111" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #f11111" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #f11111" align=center|
|-

Joueurs prêtés pour la saison 2016-2017

Tenues 
Équipementier : Adidas  Sponsor : T-Mobile

Avant-Saison

Matchs amicaux 
Le Bayern Munich a repris leur formation le . Il a été confirmé qu le Bayern face SV Lippstadt 08 et fera face à Manchester City et SpVgg Landshut. Bayern a battu 4-3 contre la SV Lippstadt 08. Bayern a battu 1-0 contre Manchester City et le Bayern a battu 3-0 contre SpVgg Landshut . Il a été confirmé que le Bayern participera à l'International Champions Cup 2016 qui aura lieu du  au  à plusieurs villes aux États-Unis. Le premier match sera à Chicago le  contre AC Milan, le deuxième match sera contre l'Inter Milan à Charlotte le , et le troisième match aura lieu à New York le  contre le Real Madrid. De retour en 2017, le Bayern Munich bat 5-0 contre Eupen.

International Champions Cup 2016

Telekom Cup

Saison

Classement

Résumé des résultats

Évolution du classement et des résultats 

|}
Terrain : D = Domicile ; E = Extérieur.Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Championnat

Compétitions

DFL Supercup

DFB Pokal

Ligue des Champions

Phase de Groupes

Phase Finale

Huitième de Finale

Quarts de Finale

Statistiques

Buteurs 
Inclut uniquement les matches officiels. La liste est classée par numéro de maillot lorsque le total de but est égal.

Discipline 
Inclut uniquement les matches officiels. La liste est classée par numéro de maillot lorsque le total des cartons est égal.

Matchs sans encaisser de but 

→ Mise à jour le

Notes et références

Voir aussi 

Saison du Bayern Munich
Munich